Baby peut faire référence à :
 bébé en anglais,

Toponymie 
En France :
 Baby, une commune de Seine-et-Marne.

En Pologne
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Baby, un village dans la Gmina Odolanów,
 Baby, un village dans la Gmina Ostrów Wielkopolski.

dans la voïvodie de Łódź
 Baby, un village dans la Powiat de Kutno,
 Baby, un village dans la Powiat de Piotrków.

dans la voïvodie de Mazovie
 Baby, un village.

dans la voïvodie de Silésie
 Baby, un village.

Patronymie

 Amara Baby (1989-), footballeur français ;
 Benoît Baby (1983-), joueur français de rugby à XV ;
 Jean Baby (1897-1969), historien et militant politique français ;
 Marcus Baby (1969-), artiste contemporain brésilien ;
 Marie-Pierre Baby (1967-), biathlète française ;
 Nicolas Baby (1951-), militant français
 Nicolas Baby, dit Niktus (19?-), musicien français, bassiste et compositeur de musiques de films ;
 Stephen Baby (1980-), joueur de hockey sur glace américain ;
 Yvonne Baby (1931-2022), journaliste et écrivaine française ;

Personnage fictif 
 Baby, personnage fictif de la série d'animation Dragon Ball GT,

Surnom 
 Bryan "Baby" Williams dit Birdman (1969-), rappeur, père spirituel de Lil' Wayne ;
 Cosmic Baby (1963-), artiste de musique électronique allemand ;
 Baby Huwae (1939-1989), actrice indonésienne ;
 Willy Baby (1988-), artiste togolais de hip-hop ;

Musique

Album 

 Baby, un album du groupe Yello.

Chanson 

 Baby, une chanson de Justin Bieber ;
 Baby, une chanson de Brandy Norwood ;
 Baby, une chanson de Bakermat ;
 Baby, chanson d'Aya Nakamura.

Cinéma 
 Baby, un film de Karel Lamač et Pierre Billon.
 Baby, un film allemand de Philipp Stölzl sorti en 2002.
 Baby, un film espagnol de Juanma Bajo Ulloa sorti en 2020.
 The Baby, un film américain de Ted Post sorti en 1973.
 The Baby, un court métrage américain sorti en 1912.
 The Baby, un court métrage américain de Chester M. Franklin et Sidney Franklin sorti en 1915.
 The Baby, un court métrage américain d'Harry Williams sorti en 1921.
 The Baby, un court métrage britannique de Sam Nicoresti sorti en 2019.

 Baby Driver, un film d'Edgar Wright, sorti en 2017.

Télévision 
 Baby, une série sortie sur Netflix.

Aviation
 Avro 534 Baby est un avion biplan de sport britannique
 Corben Baby Ace est un avion monoplan parasol monoplace américain
 Sopwith Baby est un hydravion biplan à flotteur britannique
 Wight Baby est un hydravion biplan à flotteur britannique qui vola en 1916
 Supermarine Baby est un hydravion à coque britannique de la Première Guerre mondiale

Divers
 une chaussure fermée, décolletée, et comportant une ou plusieurs lanières qui retiennent le pied. Parfois appelée Charles IX.
 un verre de 3 centilitres de whisky contenant la dose standard d'alcool (environ 10 grammes),
 Small-Scale Experimental Machine, un ordinateur construit à Manchester en 1948, surnommé Baby.
 Baby est une poupée mannequin française des années 60, créée par Gégé. 

Babies est le pluriel du mot anglais baby et peut faire référence à :
 Backyard Babies, un groupe suédois de Hard Rock/Punk Rock,
 Les Babies, une collection de figurine de bébés populaire au début des années 1990

Notes et références

Voir aussi 
 ,
 	
Surnom